

Nom commun 
 Un terrier est le gîte ou refuge souterrain d'un lapin, renard, blaireau ou d'un autre animal.
 En droit féodal, un terrier ou livre terrier est un registre où sont consignés l'étendue et les revenus des terres, les limites et les droits d'un ou de plusieurs fiefs appartenant à un seigneur. On parle ensuite de terrier communaux qui sont les documents ayant précédé les cadastres (généralisés à l'époque napoléonienne en France). Pour les biens séculiers du clergé on parle de tibériade.
 Au Québec, le Terrier était un registre public où le ministère des Ressources naturelles et de la Faune consignait les droits fonciers cédés ou obtenus par le gouvernement (Loi sur les terres du domaine de l'État).

Culture 

 Le Terrier est un récit écrit par Franz Kafka en 1923 et publié en 1931.
 Le Terrier d'AbulÉdu est une suite de logiciels libres destinés à l'éducation.

Animaux 
 Terrier désigne également plusieurs races de chiens appartenant au groupe des terriers : Terrier écossais, Terrier irlandais, Airedale Terrier, Bedlington terrier, Fox-terrier, Welsh terrier, Jack Russell Terrier, English bull terrier, American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Fox-terrier à poil dur...
 La chevêche des terriers ou chouette des terriers est une chouette aux longues pattes adaptées à la vie dans les prairies du sud de la Saskatchewan et de l'Alberta au Canada.

Technologie 
 RIM-2 Terrier, un missile surface-air américain.

Nom de famille 

 Antoine-Marie-René de Terrier de Monciel (1757-1831), ministre de l'Intérieur de la France en  ;
 Marie, Antoine, Charles, Suzanne de Terrier de Santans (né en 1773),
 David Terrier (né en 1973), footballeur français ;
 Dorian Terrier (né en 2000), cavalier français ;
 Jacques Terrier, baron de La Palante (17701849), général de brigade français ;
 Louis Félix Terrier (1837-1908), chirurgien français
 Martin Terrier (né en 1997), footballeur français
 Prosper Jacques Barthélémy Terrier (18051876), médecin humaniste français.

Toponymie 

 Saint-Loup-Terrier, une commune française située dans le département des Ardennes.
 formée en partie de l'ancienne commune de Terrier.
 Le Terrier, maison de la famille Weasley dans les livres et les films de la saga Harry Potter.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France